Ben Avon ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ben Avon (Allegheny County) in Pennsylvania
 Ben Avon (Indiana County) in Pennsylvania
 Ben Avon (South Carolina)
 Ben Avon Heights (Pennsylvania)

Ben Avon bezeichnet:

 Ben Avon (Berg), einen Berg in Schottland